Griesbach kan syfta på:

Griesbach-au-Val
Johann Jakob Griesbach